Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2011 – dziewiąte mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 4 czerwca do 17 lipca 2011 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków.

System rozgrywek 
Mistrzostwa zostały rozegrane w formie trzech turniejów, po jednym dla każdej klasy rozgrywkowej. Rywalizacja o medale miała miejsce 16–17 lipca w Bukareszcie wśród dwunastu najlepszych europejskich drużyn, wcześniej dwanaście zespołów rywalizowało 2–3 lipca w Rydze w ramach Dywizji A oraz dziesięć w Dywizji B 4–5 czerwca w węgierskim mieście Zánka. Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – po zakończonym sezonie dwie najsłabsze reprezentacje z Top 12 oraz Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli finaliści zawodów odpowiednio Dywizji A oraz Dywizji B (z zastrzeżeniem ewentualnych modyfikacji spowodowanych przez kwalifikacje do Pucharu Świata 2013).

Turniej Dywizji B pomimo porażki w fazie grupowej wygrały Polki, w Dywizji A triumfowały Ukrainki, wraz ze Szwajcarkami uzykując awans do Top 12 edycji 2012. Złote medale mistrzostw Europy zdobyły po roku przerwy Angielki pewnie wygrywając wszystkie siedem spotkań.

Dywizja B (Zánka)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A (Ryga)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Top 12 (Bukareszt)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2011 w rugby union
2011 w Rumunii
2011 na Łotwie
2011 na Węgrzech
Zawody sportowe w Bukareszcie
Sport w Rydze
Rugby union w Rumunii
Rugby union na Łotwie
Rugby union na Węgrzech